Плеэде́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Пемполь. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22178.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 120 км северо-западнее Ренна, в 27 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 301 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 702 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 495 были экономически активными, 207 — неактивными (показатель активности — 70,5 %, в 1999 году было 58,4 %). Из 495 активных работали 456 человек (247 мужчин и 209 женщин), безработных было 39 (18 мужчин и 21 женщина). Среди 207 неактивных 57 человек были учениками или студентами, 79 — пенсионерами, 71 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра (1837 год)
 Часовня Сен-Мишель
 Статуя Архангела Михаила (XVIII век). Высота — 132 см; дерево. Исторический памятник с 1991 года
 Замок Рокоа (XVII—XIX века)
 Замок Коагелан (1840 год)
 Усадьба Буажелен (XV век)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор